Seven Churches — дебютный студийный альбом метал-группы Possessed, вышедший в 1985 году.

Об альбоме 
Seven Churches стал одним из первых альбомов в жанре «прото-дэт», задав основы дэт-металу. Большое влияние альбом оказал и на всю остальную металическую музыку, особенно на блэк-метал. Многие фанаты дэт-метала называли этот альбом «дедом дэт-метала». Источником названия альбома стали Семь церквей Апокалипсиса. Альбом отличается сатанистской и оккультной тематикой. Некоторые фанаты дэт-метала считают этот альбом первым альбомом, выдержанном в этом жанре, однако всё же общепризнанным первопроходцем считается Scream Bloody Gore группы Death.

Главной инновацией стало применение «рычащего» вокала — гроулинга вокалиста Джеффа Бесерра.

Список композиций

Участники записи 
 Джефф Бесерра — вокал, бас-гитара
 Ларри Лалонде — гитара
 Майк Торраро — гитара
 Майк Сус — ударные

Альбомы Possessed
Альбомы 1985 года
Дебютные альбомы 1985 года
Альбомы Combat Records